Kabinett (von französisch cabinet ‚kleines Zimmer‘; vgl. „Kabine“) steht für:

 ein Nebenzimmer, siehe Hinterzimmer
 eine Regierungsform des Absolutismus, siehe Kabinettsystem
 das Kollegium der die Regierungsgeschäfte führenden Politiker und Beamten, siehe Kabinett (Politik)
 Kunstkabinett, eine Sammlung an Fürstenhöfen, siehe Wunderkammer
 Ein Schrank zur Aufbewahrung von Sammlungsobjekten
 eine Sammlung von Tier- und Pflanzenpräparaten, siehe Naturalienkabinett
 ein Unterrichtsraum, siehe Lehrerraumsystem
 ein Prädikat für Qualitätsweine, siehe Prädikat Kabinett

Siehe auch:
 Cabinet